Ада́мовка () — посёлок в Жашковском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 55 человек. Почтовый индекс — 19242. Телефонный код — 4747.

Местный совет 
19242, Черкасская обл., Жашковский р-н, с. Шуляки

Ссылки 
 Адамовка — видео о селе и съемки с высоты квадрокоптером
 Адамовка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Жашковского района